

Personnes 
 Cornelio Fabro (1911-1995), prêtre catholique italien
 Grégory Fabro (1986-), joueur français de rugby
 Luciano Fabro (1936-2007), artiste contemporain italien
 Martín Fabro (1985-), joueur de football argentin

Lieux 
 Fabro, commune en Ombrie (Italie).

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme italien